Non è tempo per noi. Quarantenni: una generazione in panchina è un libro di Andrea Scanzi edito nel 2013 da Rizzoli.

Argomento

Ritratto generazionale dei nati negli anni settanta visti in maniera negativa.
Presentato da Fiorello,